Belgische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden seit 1952 ausgetragen.

Die Titelträger

Weblinks
belgian-badminton.be (PDF; 41 kB)

Mannschaft
Liste (Badminton)
Erstveranstaltung 1952